Karsten Nielsen er navnet på flere personer:
 Karsten Nielsen (borgmester) – dansk politiker og borgmester for Læse Kommune (født 1955)
 Karsten Nielsen (atlet) – dansk atlet (født 1965)
 Karsten Nielsen (roer) – dansk roer (født 1973)